Turrialba, vulcano della Costa Rica
Turrialba, distretto della Costa Rica, capoluogo del cantone omonimo, nella provincia di Cartago
Turrialba, cantone della Costa Rica facente parte della provincia di Cartago